Osoby o nazwisku Rigal:
 Barry Rigal – brytyjski brydżysta
 Georges Rigal – francuski pływak i waterpolista, olimpijczyk
 Louis Rigal – francuski kierowca wyścigowy